Ременники — название населённых пунктов в России:
 Ременники — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Ременники — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.